Baraković ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Baraković (* 1955), jugoslawischer Boxer
 Mladen Baraković (1950–2021), kroatischer Musiker